3 miejscowości w Polsce: 
 Jodłów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Jodłów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól 
 Jodłów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów